bolszewik – członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
 Bolszewik – wyspa
 Bolszewik – obraz Borisa Kustodijewa

Zobacz też 
 bolszewicy